Cratere Langmuir – cratere lunare della faccia nascosta della Luna 
 Irving Langmuir – fisico e chimico statunitense, premio Nobel per la chimica 1932
 Langmuir –  rivista accademica che si occupa di chimica fisica
 Langmuir – unità di misura utilizzata nella scienza delle superfici in ultra alto vuoto